Кішш () — угорське прізвище.

 Балаж Кішш (1983) — угорський борець греко-римського стилю, чемпіон світу.
 Гергель Кішш (1977) — угорський ватерполіст, олімпійський чемпіон.
 Імре Кішш (*1957) — угорський футболіст, воротар.
 Ласло Кішш (*1956) — угорський футболіст, нападник.
 Маньї Кішш (1911 — 1971) — угорська актриса театру і кіно.
 Тамаш Кішш (1987) — угорський веслувальник, олімпійський медаліст.
 Ференц Кішш (1942 — 2015) — угорський борець греко-римського стилю, дворазовий срібний призер чемпіонатів світу, бронзовий призер Олімпійських ігор.
 Філіп Кішш (1990) — словацький футболіст, нападник.

Угорські прізвища